Pleier steht für:

 Der Pleier (vor 1230–nach 1270), spätmittelalterlicher Autor
 Cornelius Pleier (1595–1646/1649), Arzt und Gegner der Hexenverfolgung

Siehe auch:
 Pleyer
 Bleier
 Bleyer